Карл I:
 Карл I Великий (742 или 747 (748) — 814) — король франков.
 Карл I (953 — ок. 993) — герцог Нижней Лотарингии, один из последних Каролингов.
 Карл I (, 1084—1127) — граф Фландрии.
 Карл I Анжуйский (1227—1285) — король Сицилийского и Неаполитанского королевства.
 Карл I Роберт (1288—1342) — король Венгрии.
 Карл I (ум. в 1357) — князь Монако с 1342 года.
 Карл I д’Альбре (ок. 1370—1415) — французский военачальник времен Столетней войны.
 Карл I де Бурбон (1401—1456) — 5-й герцог де Бурбон с 1434, герцог Оверни.
 Карл I Бургундский (1414—1464) — граф Неверский (1415—1464) и Ретельский (1415—1464).
 Карл I Баденский (1427—1475) — маркграф Бадена с 1454 года.
 Карл I (герцог Савойи) (1468—1490) — номинальный король Иерусалима, Кипра и Армении (1485—1490).
 Карл I (1500—1558) — король Испании, император «Священной Римской империи» под именем Карл V.
 Карл I Мекленбургский (1540—1610) — герцог Мекленбурга, правивший в Мекленбург-Гюстрове.
 Карл I фон Лихтенштейн (1569—1627) — основатель княжеской фамилии и первый князь Лихтенштейна.
 Карл (Шарль) I де Гиз (1571—1640) — 4-й герцог де Гиз, пэр Франции.
 Карл I Стюарт (1600—1649) — король Англии и Шотландии.
 Карл I Людвиг (, 1617—1680) — курфюрст Пфальца.
 Карл I Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1713—1780) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля
 Карл I (1716—1788) — герцог Пармы.
 Карл I (1823—1891) — король Вюртемберга.
 Карл (Кароль) I (1839—1914) — король Румынии.
 Карл I Португальский, Карлуш I (, 1863—1908) — король Португалии.
 Карл I (1887—1922) — император Австрии, король Венгрии (под именем Карл IV) и король Чехии (под именем Карл III).